Marines (Camp de Túria), municipi del País Valencià a la comarca del Camp de Túria (província de València)
 Marines (Val-d'Oise), municipi francès al departament de Val-d'Oise 
 Marines, membres d'algun cos d'infanteria de marina
 Cos de Marines dels Estats Units d'Amèrica, cos de les Forces Armades dels Estats Units d'Amèrica
 La Marina, comarca natural valenciana de vegades anomenada en plural per estar dividida entre la Marina Alta i la Marina Baixa.
 Marina (pintura)

Vegeu també 
 Infanteria de marina